Iasos (ciutat), ciutat de Cària, antic estat al sud-oest de l'Àsia Menor.
 Iasos (fill d'Argos), segons la mitologia grega fou un rei d'Argos.